Disciple – gruppo musicale alternative metal e rock statunitense
 Disciple – album dei Disciple del 2005
 DISCiPLE – interfaccia per floppy disk

Pagine correlate 
Disciples
The Disciple